Název Červená může znamenat:
 červená barva

v geografii
 Červená (Jetětice), část obce Jetětice v okrese Písek
 Červená (Kašperské Hory), část města Kašperské Hory v okrese Klatovy
 Červená (Letohrad), část města Letohrad v okrese Ústí nad Orlicí
 Červená (Příbram) – místní část Příbramě–Zdaboři
 Červená nad Vltavou (zaniklá vesnice), zaniklá obec v okrese Písek

jako přívlastek v názvu:
 Červená Bystřice – říčka v Sasku v Německu
 Červená Báň – zaniklá usedlost v Praze 8-Libni 
 Červená hora – více míst
 Červená Hospoda – část městyse Starče v okrese Třebíč
 Červená Jáma – část obce Nová Ves v Horách v okrese Most
 Červená Lhota – více sídel
 Červená louka – přírodní rezervace u obce Olešná
 Červená řeka – více vodních toků
 Červená Řečice – obec v okrese Pelhřimov
 Červená Skala – místní část obce Šumiac v okrese Brezno na Slovensku 
 Červená Třemešná – obec v okrese Jičín
 Červená Ulice – zaniklá dělnická kolonie na bývalém předměstí Brna
 Červená věž (Litomyšl) – pozůstatek opevnění litomyšlského Horního Města
 Červená voda – více vodních toků
 Červená Voda – více sídel
 Červená vrata (347 m) – vrchol v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Červená výšina (519 m) – vrchol v Krkonošském podhůří
 Červená Zahrada – zaniklá usedlost v Praze 5-Smíchově

ženské příjmení
 Erna Červená (1900–1985) – česká herečka a druhá žena kabaretiéra Jiřího Červeného
 Marie Červená (1854–1932) – česká mecenáška, podporovatelka čs. legií v Rusku, manželka O. Červeného 
 Soňa Červená (* 1925) – česká herečka a operní pěvkyně

v kultuře
 Červená (film) – dokumentární film Olgy Sommerové o Soně Červené

jiný význam
 červená karta

Související články 
 Červená kniha – rozcestník
 Červený – rozcestník
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Červená“

Česká příjmení
Rozcestníky - příjmení